Forkortelsen UCN kan henvise til:

 University College Nordjylland – en professionshøjskole
 Uddannelsescentret Nygård – en folkeskole i Brøndbyøster